Robin kan henvise til flere artikler:
 Robin Hood – henviser til flertydigt opslag.
 Robin Gibb – guitarist fra musikgruppen Bee Gees.
 Robin (tegneseriefigur) – superhelten Batmans medhjælper.
 Nico Robin fra mangaen og animeen One Piece.
 Robin (film) – dansk film fra 2017, filmen er instrueret af Antonio Steve Tublén